Leikow ist der deutsche Name zweier Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Leikow, ehemals im Kreis Schlawe; siehe Polnisch: Lejkowo (Malechowo) 
 Leikow, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin; siehe Polnisch: Łykowo

Siehe auch:
Lejkowo